Белосельская-Белозерская — женская форма фамилии .
 Белосельская-Белозерская, Анна Григорьевна (урожденная Козицкая; 1773—1846) — вторая жена дипломата князя А. М. Белосельского-Белозерского; статс-дама; кавалерственная дама ордена Святой Екатерины.
 Белосельская-Белозерская, Елизавета Эсперовна (урождённая княжна Белосельская-Белозерская; 1834—1907) — фрейлина императрицы Марии Александровны, хозяйка известного парижского салона. 
 См. также 
 Белосельская, Зинаида Александровна (в браке Волконская; 1789—1862) — хозяйка литературного салона, писательница, поэтесса, певица и композитор.